Szell oder Széll ist der Familienname folgender Personen:

 Kálmán Széll (1843–1915), ungarischer Ministerpräsident
 George Szell (eigentlich György Széll; 1897–1970), ungarisch-amerikanischer Dirigent

 József Széll (1880–1956), ungarischer Politiker, Obergespan und Innenminister
 Susanne Szell (* 1965), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Sell
 Cell
 Zell